И́горь Дя́тлов:
 Дятлов, Игорь Алексеевич (1936—1959) — студент, руководитель погибшей тургруппы.
 Дятлов, Игорь Сергеевич (род. 1981) — украинский политик.